Back-On — японская рок-группа из Токио, получившая популярность после записи открывающей композиции к аниме Air Gear — композиция Chain. За пределами Японии группа впервые выступила на американском аниме-фестивале, проходившем в техасском городе Хьюстоне 28 апреля 2007 года. В августе того же года группа выступила на Vancouver’s Anime Evolution и Anime USA в ноябре. Члены группы так же являлись приглашёнными судьями на Anime Idol 2007 и Anime Evolution.

Состав группы 
 Shu (24.10.1984),
 Kenji03 (25.9.1984),
 Gori (13.6.1984),
 Teeda (28.12.1984)
 Icchan (2.10.1985)

Песни, использованные в произведениях массовой культуры 
 «Chain» (2006) — открывающая композиция к аниме Air Gear
 «Where is the future?» (2009) — закрывающая композиция к игре Tales of the World: Radiant Mythology 2
 «Fly Away» (2009) — открывающая композиция к игре Tales of the World: Radiant Mythology 2
 «With You» (2011) — открывающая композиция к игре Tales of the World: Radiant Mythology 3
  (2011) — закрывающая композиция к игре Tales of the World: Radiant Mythology 3
 "Strike back" (2014) - открывающая композиция к аниме Fairy Tail
 «Hikari Sasuhou» (2007) - открывающая композиция к аниме Murder Princess

Ссылки 
 Официальный сайт группы Back-On

Рок-группы Японии
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году